Elveszett paradicsom (Milton) – John Milton epikus költeménye (1667).
 Elveszett paradicsom (dráma) – Sarkadi Imre drámája (1961).
 Elveszett paradicsom (film) – Makk Károly filmje.
 Elveszett paradicsom (tévéjáték) – Mihályfi Imre tévéjátéka.